Vahram ou Bahram est le nom de plusieurs rois sassanides.
 , second fils de Sapor, redonna au mazdéisme le rang de religion d'État et persécuta les chrétiens et les bouddhistes. Il fit exécuter le prophète Mani.
 Vahram,  quatrième fils de Shapur de Mésène.
 , son fils, combattit en 283 une invasion romaine arrêtée par la mort de l'empereur Carus.
  fut déposé après quelques mois de règne en 293.
 , fils de , succéda à son frère  de 388 à 399.
 , surnommé ghur (l'onagre), arrêta les persécutions contre les chrétiens. Il combattit les Romains en 421 et 422 et arrêta une invasion des Huns Hephthalites dans le Khorassan en 427.
  ou Bahrām-i-Chūbīn, Eran spahbod puis usurpateur en 590-591

Autres personnes remarquables portant ce nom 
 Vahram Kevorkian, footballeur arménien